Linje 1 (Paris metro)
 Linje 1 (Pekings tunnelbana)